«Внезапная смерть» () — боевик с Жан-Клодом Ван Даммом и Пауэрсом Бутом в главных ролях. Фильм стал второй совместной работой Питера Хайамса и Ван Дамма после «Патруля времени». Сценарий был написан Джином Куинтано по рассказу Кэрен Болдуин. Фильм был снят во время локаута в НХЛ в сезоне 1994/95; использует концепцию «Крепкого орешка», во многом повторяя его сюжетные ходы. Присвоен рейтинг R.

Сюжет 
Офицер пожарной охраны Даррен МакКорд (Ван Дамм) пришёл на финальный матч НХЛ с двумя детьми. Стадион переполнен, присутствует вице-президент США и другие высокопоставленные гости. В этот момент группа террористов захватывает заложников. В числе пленников оказываются вице-президент и дочь Даррена. Преступники угрожают взорвать стадион к концу игры, если огромная сумма денег не будет переведена на указанный ими счёт. Медлить нельзя, и МакКорд начинает отчаянный поединок с террористами.

Первым врагом, с которым главный герой столкнулся, была единственная женщина — боевик отряда Джошуа Фосса по имени Карла (Фэйт Минтон), одетая в ростовую куклу пингвина «Айси» («Айсбург»), талисмана хоккейной команды «Питтсбург Пингвинз», «заменившая» убитую выстрелом в голову подругу Даррена Джоан. МакКорд сначала был втянут в противостояние, когда его дочь Эмили, увидев труп, была похищена террористкой в костюме пингвина, вооружённой пистолетом с глушителем, убившей нескольких человек и оставившей видевшую её девочку в живых, потому что кончились боеприпасы: «Ты должна мне открытку ко Дню матери». Она размещает Эмили в VIP-зале с другими заложниками, а затем получает команду от босса найти «нервного отца, который ищет свою дочь». Пополнив боекомплект и надев маску, осознавая, что допустила ошибку, убийца возвращается, чтобы разобраться с Дарреном. Тот остался у лифта, до которого преследовал пингвина с дочерью, и в спустившейся на один момент представлял Джоан, но поняв по ответам, что это не так и обнаружив бейсболку Эмили, а затем наведённое на себя оружие, вступает в жёсткую схватку с киллером. В конце концов ему удалось убить женщину, столкнув её в паровую посудомоечную машину конвейерного типа, в ленту которой попала голова-маска костюма, затем ремень на шее и пар удушили агонизировавшую преступницу.

Даррен находит охранника, чтобы показать место прошедшей схватки, но этот человек — переодетый преступник. МакКорду удаётся справится с ним и выпытать информацию из головореза прежде, чем нанести удар ему в шею. Оказалось, что кругом взрывчатка с дистанционным управлением, одним нажатием кнопки на пульте можно уничтожить всё здание. Даррен добирается до офисов и находит мёртвую Джоан, а затем мобильный телефон, с которого он вызывает 911. Оттуда связывают его с агентом Секретной службы Мэтью Холлмарком (Хэрвуд), который советует, чтобы Даррен стоял в стороне, в то время как агенты берут на себя управление спецоперацией по спасению заложников и ликвидации террористов. МакКорд в гневе отказывается, говоря, что будет разбираться с этим сам.

Секретная служба и Питтсбургская полиция объединяются, чтобы окружить арену и войти туда, но попадают в тупик — люди Фосса готовы ко всем вторжениям. Тем временем Даррену удаётся найти несколько бомб и обезвредить их, пока Фосс убивает ещё одного заложника. В конце концов, Холлмарку удаётся проникнуть внутрь и встретиться с Дарреном. Очень быстро выясняется, что агент является ещё одной марионеткой Фосса, под влиянием денег. МакКорд убивает Холлмарка и использует его телефон, чтобы связаться с Фоссом, который насмехается над «пожарным», упрекая, что тот сам держит свою дочь в плену.

Поскольку время стремительно уходит, Даррен не сумел отключить все взрывные устройства, столкнувшись с людьми Фосса. Спасаясь от преследования, начальник пожарной охраны на страх и риск временно стал Питтсбургским вратарём вместо вышедшего из строя, в итоге успешно защитил ворота команды. Однако третий период заканчивался, «Пингвины» проигрывали 3:4, буквально в последнюю секунду их нападающий всё же забросил шайбу сопернику, и счёт сравнялся. Игра подошла к кульминации на дополнительное время — до первого гола. Даррен решает, что нет времени для поиска оставшихся бомб и поднимается на крышу арены. Он продвигается сверху к VIP-залу, бросает туда самодельную взрывчатку, пробивается, убив нескольких террористов, спасая Эмили и остальных заложников.

Фоссу удаётся убежать и, поменяв внешность, смешаться с хаосом, который последовал за падением на большое хоккейное табло сорвавшегося с крыши бандита и подрыва одной из бомб, что затопило часть арены. Эмили, узнавшая беглеца, схвачена вновь. Они поднимаются наверх, где ждёт вертолёт, чтобы увезти Фосса. Даррен вмешивается и спасает свою дочь. Когда Фосс оказался на борту машины, МакКорд стреляет в пилота и другого преступника через нижний корпус. Убитый пилот падает, резко повернув рычаг управления вниз, вертолёт опускается на ледовое поле стадиона, и кричащий Фосс погибает, как только происходит взрыв от столкновения со льдом.

Когда раненого Даррена ведут к машине скорой помощи, его сын говорит о том, что отец — герой, хотя раньше Тайлер сказал, что тот боялся быть пожарным снова. Эмили отвечает: «Мой папа пожарный».

В ролях 
 Жан-Клод Ван Дамм — Даррен Маккорд
 Пауэрс Бут — Джошуа Фосс
 Рэймонд Дж. Барри — вице-президент Дэниел Бендер
  — Эмили Маккорд
 Росс Малинджер — Тайлер Маккорд
 Дориан Хэйрвуд — агент Мэтью Холлмарк
 Кейт Макнил — Кэти
 Майкл Гастон — Хикки
 Одра Линдли — миссис Феррара
 Брайан Делайт — Блэйр
 Джей Кофилд — Брэд Толливер
 Фэйт Минтон — Карла
 Мэнни Перри — Броди
 Дженнифер Д. Баузер — Джоан
 Брайан Хатчинсон — агент Секретной службы
 Люк Робитайл в роли себя
 Иэн Моран — Крис Челиос

Сборы 
За всё время проката в США «Внезапная смерть» собрала лишь $20 350 171. Мировые сборы составили чуть более крупную сумму — $64 350 171. Столь неутешительные показатели отчасти объясняются тем фактом, что фильм вышел в прокат почти одновременно со «Схваткой» Майкла Манна.

Критика 
Фильм получил неоднозначные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг составляет 50% на основе 36 обзоров. Большинство критиков сходилось на одном и том же мнении, называя боевик очередным клоном «Крепкого орешка». Герой Брюса Уиллиса использовался в кино со Стивеном Сигалом («В осаде»), Уэсли Снайпсом («Пассажир 57»), Сильвестром Сталлоне («Скалолаз») и Томасом Йеном Гриффитом («Заложники»). В то же время, рецензенты считают «Внезапную смерть» одним из лучших фильмов Ван Дамма наряду с «Трудной мишенью» и «Патрулём времени».

Роджер Эберт выставил фильму оценку 2,5 из 4 звёзд. Он отметил, что формула действительно знакомая: террористы получают контроль над зданием и угрожают взорвать его, если большие деньги не будут переведены на указанный счёт, герой узнаёт об этом плане и работает в одиночку, чтобы остановить их. Конец сводится к противостоянию с главным злодеем, который обязательно проигрывает. Конечно, во «Внезапной смерти» нет здравого смысла. Несмотря на боевик, спецэффекты используются для создания подобия триллера. Питер Хайамс снял запоминающуюся сцену драки на кухне арены, но кинокритик допустил неточность, назвав женщину в костюме пингвина «плохим парнем». Журнал Paste также выделил схватку пожарного с опасным противником — женщиной-убийцей, одетой в антропоморфного талисмана Айсбург, она была сильнее и могла победить — это становится самопародией и передаёт глубину нюансов, которых фильму крайне не хватает. Consequence of Sound включил Карлу в список величайших женских злодеев кино. Она идеально обращается с пистолетом, убивает быстро и эффективно, знает карате, но способна также применить секач и отбивной молоток. По мнению сайта GamesRadar, роль пингвина для сражения с Ван Даммом подошла бы Мерил Стрип, хладнокровной, злой и остроумной, а оружием станет модифицированный шпилька-стилет.

Предположительно, фильм изначально задумывался как пародия на боевики 1990-х годов. Во «Внезапной смерти» много всего, что кажется комедией. Например, сцена драки между Ван Даммом и женщиной в костюме Айси сыграна абсолютно серьёзно. В обычном фильме сценаристы нашли бы способ убрать голову пингвина, чтобы это не было похоже на жестокое нападение героя на сотрудника Диснейуорлда. В качестве альтернативы, Ван Дамм мог драться с более жёстким талисманом, поскольку стойкость одного из самых неуклюжих и менее агрессивных маскотов НХЛ сомнительна.

Маркетинг 

С выходом «Внезапной смерти» в прокат была снята короткометражка «The Making of Sudden Death» о создании фильма, в котором использовался монтажный материал и кадры со съёмок с него.

В 1995-м году американским писателем Стивеном Мертцем была написана новеллизация фильма, выпущенная в виде аудиокниги.

Примечания

Литература 
 Cermak Iri. The Cinema of Hockey: Four Decades of the Game on Screen. — Jefferson, North Carolina: McFarland, 2017. — ISBN 978-1-4766-2696-3
 Mertz S. Sudden Death. — Boulevard, 1995. — 218 p. — ISBN 1-57297-032-4

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы Питера Хайамса
Фильмы-боевики США
Фильмы о хоккее
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Universal Pictures
Фильмы о терроризме
Питтсбург Пингвинз
Фильмы США 1995 года